Якимово — топоним:

Болгария 
 Якимово — община в Болгарии.
 Якимово — село в Болгарии.

Македония 
 Якимово — село в общине Виница.

Россия 
 Якимово — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Якимово — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Якимово — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Якимово — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Якимово — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Якимово — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Якимово — деревня в городском округе «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл.
 Якимово — деревня в городском округе Черноголовка Московской области.
 Якимово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Якимово — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Якимово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Якимово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Якимово — деревня в Торжокском районе Тверской области.